

Architettura
 Mausoleo di Lucio Sempronio Atratino – monumento funerario di Gaeta del I secolo a.C.

Persone
 Aulo Sempronio Atratino – politico romano, console nel 497 a.C.
 Aulo Sempronio Atratino – politico e militare romano, Magister Equitum nel 380 a.C.
 Aulo Sempronio Atratino – politico romano, tribuno consolare nel 444 a.C.
 Aulo Sempronio Atratino – politico romano, tribuno consolare nel 444 a.C.
 Gaio Sempronio Atratino – politico e militare romano del V secolo a.C.
 Lucio Sempronio Atratino – politico romano, console nel 34 a.C.
 Lucio Sempronio Atratino – politico romano, console nel 444 a.C.